Тама́ра Гео́ргиевна Морщако́ва (род. 28 марта 1936, Москва, СССР) — советский и российский юрист. Доктор юридических наук, профессор Морщакова имеет почётные звания: Заслуженный юрист РСФСР (1992), Заслуженный деятель науки РФ. Морщакова является судьёй Конституционного Суда Российской Федерации в отставке.

Она состояла в Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (2004—2019).

Образование, учёные степени и звания 
Морщакова окончила юридический факультет Московского государственного университета (1958), аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР. Кандидат юридических наук (1966; тема диссертации: «Уголовное судопроизводство Германской Демократической Республики»). Она имеет научные степени: Доктор юридических наук (1989; тема диссертации: «Теоретические основы оценки качества и организации правосудия по уголовным делам: процессуальные, статистические и социологические аспекты»), Профессор. Морщакова награждена почётными званиями: Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Научная деятельность 
Морщакова с 1958 по 1971 год работала аспирантом, младшим научным сотрудником Института государства и права АН СССР; с 1971 по 1991 — старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником, главным научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института советского государственного строительства и законодательства. Её профессиональные интересы — судебная власть, уголовный процесс, социология и психология правосудия, конституционный судебный контроль, сравнительное правоведение. Занималась исследованием судебных ошибок и их причин (соавтор монографии на эту тему). Морщакова принимала участие в разработке Конституции Российской Федерации, Концепции судебной реформы в Российской Федерации, а также проектов Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Федерального закона «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Она — автор более 130 работ и переводов ряда законов ФРГ.

Судья Конституционного суда 
29 октября 1991, на V съезде народных депутатов России в первом туре голосования была избрана членом Конституционного суда (699 голосов «за», 212 — «против»; была выдвинута кандидатом на эту должность фракцией «Беспартийные депутаты»). В феврале 1995 — апреле 2002 — заместитель председателя Конституционного суда. Была вынуждена уйти в отставку в связи с тем, что в январе 2001 года были приняты поправки к закону «О Конституционном суде РФ», согласно которым судьи, начавшие исполнять свои обязанности до 1994 года, должны уходить в отставку по достижении 65-летнего возраста. С 2002 — судья в отставке, советник Конституционного суда Российской Федерации.

Принадлежала к числу либеральных судей Конституционного суда. В сентябре 1993 вместе с меньшинством судей голосовала против того, чтобы указ президента России Бориса Ельцина № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» был признан основанием для отрешения его от должности.

В августе 1995 выразила особое мнение в связи с решением суда по соответствию Конституции указов президента и распоряжений правительства, касающихся ввода войск в Чеченскую республику. В частности, высказала несогласие с прекращением Конституционным судом производства по секретному ноябрьскому (1994) указу президента, в котором шла речь о подготовительных мерах по вводу войск в Чечню. По мнению Морщаковой, этот указ ограничивал права граждан и поэтому не мог быть засекречен.

В настоящее время, Морщакова является судьёй Конституционного Суда Российской Федерации в отставке.

Педагогическая и общественная деятельность 
В течение многих лет преподавала в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ и в Московской государственной юридической академии (МГЮА). В данное время — заведующая кафедрой судебной власти и организации правосудия Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), ординарный профессор НИУ ВШЭ, читает курсы «Судебная власть и организация правосудия», «Пересмотр судебных актов».

Член Научно-консультативного совета Верховного суда Российской федерации, заместитель председателя Совета по совершенствованию правосудия и член Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте России. С 2013 года избрана комиссаром Международной комиссии юристов.

10 июля 2007 в своём выступлении на конференции «Российские альтернативы» (Ходорковские чтения) заявила: Когда независимость правосудия не признается, государство будет постоянно находиться в состоянии многостороннего кризиса. Отсутствие независимого правосудия уничтожает содержание и смысл права. Правовой идеал, если он применяется избирательно, — это уже никакой не идеал. Да, иногда приходится оправдать «преступника» (в данном случае, в кавычках), как бы это кому-то ни казалось очевидно неправильным, оправдать только потому, что в поисках доказательств преступного поведения мы были неудачны, незаконны, неуспешны. Нет другого пути к справедливости, к тому, чтобы в других ситуациях не был осуждён не преступник, а невиновный, и чтобы в таком положении не мог оказаться каждый. Другого пути нет.

В 2007 выступила против переезда Конституционного суда в Санкт-Петербург, заявив, что это решение «безусловно, нанесёт урон конституционному правосудию, хотя бы потому, что кардинально поменяются все научные сотрудники». По её мнению, «никакой необходимости в переезде нет, акт переезда — это выражение произвола».

В ходе «Сенатских слушаний» в октябре 2009 года Тамара Морщакова выступила с критикой укрепления вертикали судебной власти и острой конкуренции между тремя высшими судами РФ.

Награждена Премией имени д-ра Фридриха Йозефа Гааза за 2005 (присуждается Германо-российским форумом).

В 2010 году Морщакова выступила с инициативой проведения независимой экспертизы второго дела «ЮКОСа», что было поддержано тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Доклад экспертов был представлен Морщаковой 21 декабря 2011 года на Совете по правам человека при Президенте РФ с выводом о том, что приговор Ходорковскому и Лебедеву следует пересмотреть, так как в ходе разбирательства были допущены «фундаментальные нарушения», свидетельствующие о судебной ошибке. В 2012 году в отношении экспертов Следственный Комитет РФ инициировал расследование, по подозрению об использовании «легализованных денежных средств» отмытых якобы фигурантами дела — Ходорковским и Лебедевым и на которые проводилась экспертиза по «второму делу „ЮКОСа“». В ходе следствия Морщакова была допрошена по делу, которое в прессе получило название «Дело экспертов». В частности, в результате давления по этому делу Россию в апреле 2013 года покинул экономист Сергей Гуриев.

Является советником Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. Входила в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации. 21 октября 2019 года заявила о своём уходе из Совета по правам человека в связи с отставкой его бывшего главы Михаила Федотова.

Труды 
 Теоретические основы эффективности правосудия / И. Л. Петрухин, Г. П. Батуров, Т. Г. Морщакова; Отв. ред. Г. П. Батуров; Академия наук СССР. Институт государства и права. — М.: Наука, 1979. — 392 с.
 Правосознание правоприменителей и прогнозирование эффективности законодательства: Уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты. //Проблемы совершенствования советского законодательств. Вып. 37. — М.,1987. — C. 123—135.
 Федеративная Республика Германия: Конституция и законодательные акты /Пер. с нем. Т. Г. Морщаковой и др.; Сост. Т. Г. Морщакова; Под ред. и со вступит. ст. Ю. П. Урьяса; Ред. кол.: В. А. Туманов (пред.) и др. — М.: Прогресс, 1991. — 472 с.
 Хаски Ю. Российские адвокаты и советское государство. Происхождение и развитие советской адвокатуры 1917—1939 гг. М., 1993. (перевод с английского языка на русский принадлежит Т. Г. Морщаковой)
 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Под ред. П. А. Лупинской. Учебник для вузов. М, 1995 (2-е издание — 2001; 3-е издание — 2002; 4-е издание — 2003).
 Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде РФ. Комментарий. М., 1996.
 Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления и определения. Т. 1-5. Сборник. М., 1997—2001 (Составитель и ответственный редактор).
 Конституционная концепция судопроизводства // Российская юстиция. — 2001. — № 10. — С. 6-11.
 Российское правосудие в контексте судебной реформы. Сборник статей. М., 2004.

Интервью 
 
 «В судах господствует психология страха» [Текст]/Т. Г. Морщакова; Интервьюер А. А. Оводов. //Юрист. — 2010. — № 6. — С. 4-10.
 
  эфир на телеканале НТВ 06.09.2011
 «Создание единого суда — совершенно ложный тезис» — судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Интервьюер Алиса Штыкина // Право. Ru, 15.05.2013 http://pravo.ru/review/view/84826/
«…И суда нет. Диагноз доктора Морщаковой» — интервью, Л. Никитинский, «Новая Газета», № 51, 19.07.2004 г.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Заслуженный юрист РСФСР (27 января 1992 года).
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 апреля 2008 года) — за большой вклад в развитие институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.
 Премия Московской Хельсинкской группы за экспертную и научную деятельность в области прав человека (2015).

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка
 Биография на сайте КС РФ
 Биография
 Биография
 Выступление Т. Г. Морщаковой на Вторых Сенатских чтениях
  — реакция на статью Михаила Ходорковского «Россия в ожидании суда»
 
 Тамара Морщакова в передаче «Школа злословия»

Юристы СССР
Правоведы России
Судьи Конституционного суда Российской Федерации
Ординарные профессора ВШЭ
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Преподаватели Российской правовой академии
Сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения
Сотрудники ИГП РАН
Преподаватели МГЮА
Специалисты по уголовно-процессуальному праву
Лауреаты премии Московской Хельсинкской группы